1 ciek w Polsce:
 Krępica – struga, lewy dopływ Prosny
2 miejscowości w Polsce:
 Krępica – kolonia w woj. łódzkim, w pow. sieradzkim, w gminie Burzenin
 Krępica – wieś w woj. mazowieckim, w pow. płońskim, w gminie Płońsk
1 przystanek kolejowy:
 Krępica – przystanek kolejowy